Castel del Piano (Toscane), een gemeente in de Italiaanse regio Toscane
Castel del Piano (Perugia), een plaats in de Italiaanse gemeente Perugia